Pálmafa, szlovén település
 pálmafa, a pálmafélék családjába tartozó, famagasságú növények általános, köznyelvi elnevezése